Peso - wieś w Portugalii w regionie Centrum, podregionie Cova da Beira, dystrykcie Castelo Branco, w gminie Covilhã.

Miejscowości w Portugalii